Caprile ima više značenja:
 Caprile, Arezzo
 Caprile, Belluno
 Caprile, Bolzano
 Caprile, Frosinone
 Caprile, Genoa
 Caprile, Pesaro-Urbino
 Caprile, Piacenza
 Caprile, Reggio Emilia